Джо Джонстон (; род. 13 мая 1950, Остин, штат Техас) — американский кинорежиссёр.

Биография 
Джо Джонстон известен своей работой в качестве художника-концептуалиста из трилогии «Звёздных войн». Лауреат премии «Оскар» за лучшие визуальные эффекты (1982) за фильм «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». Позднее выступал как продюсер («Уиллоу», 1988) и с 1989 года как режиссёр.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Оскар» за лучшие визуальные эффекты
Выпускники Университета штата Калифорния в Лонг-Бич
Выпускники Школы кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии
Выпускники Университета Южной Калифорнии
Кинорежиссёры фильмов ужасов
Художники-раскадровщики США